Krasser:
 David Krasser (hu)
 Friedrich Krasser
 Harald Krasser
 Otto Friedrich Krasser